Legouest est un patronyme français, porté notamment par :
 Venant Antoine Léon Legouest, ou Léon Legouest, 1820-1889, médecin inspecteur général de la IIIe République française.
 fils de Nicolas Antoine Legouest, un chirurgien militaire du Premier Empire.

 Nicolas Louis Legouest, 1741 - 1833, homme politique, et révolutionnaire français.

Voir également 
 Hôpital d'instruction des armées Legouest, à Metz, en hommage au médecin Léon Legouest.

Homonymie de patronyme
Patronyme français